Ян Парандовский (; 11 мая 1895, Львов, Австро-Венгрия — 26 сентября 1978, Варшава, ПНР) — польский писатель, переводчик, публицист.

Биография 
Родился 11 мая 1895 в городе Львов. Внебрачный сын польского священника и профессора Львовского университета Ивана Бартошевского и Юлии Парандовской. Окончил 4-ю классическую гимназию Яна Длугоша, в 1913 поступил во Львовский университет. Будучи студентом, участвовал во многих раскопках на территории Европы. Обучение было прервано из-за начавшейся войны, во время которой Парандовский был интернирован в России, где преподавал в школах в Воронеже и Саратове. В это же время он вступил в брак с писательницей Аурелией Вылежинской.

В 1920 смог продолжить обучение и в 1923 получил звания магистра классической филологии и археологии. В 1922—1924 годах был литературным руководителем в издательстве Альфреда Альтенберга, сотрудничал с польскими журналами. В 1924—1926 Ян Парандовский путешествует по Европе, в 1929 году переезжает в Варшаву, где проживает на улице Бема, 70.

В 1930—1931 гг. был одним из двух редакторов научно-литературного журнала «Паментник варшавский». В 1933 году Парандовский избирается председателем Пен-клуба польских писателей. В 1937 году получает награду Польской академии литературы за выдающееся литературное творчество. В 1945—1946 он преподаёт в Люблинском католическом университете на кафедре древней культуры. С 1948 г. — член Варшавского научного общества. В 1962 году стал вице-президентов международного ПЕН-клуба. Дважды номинировался на Нобелевскую премию, в 1957 и 1959 годах. В 1975 году получил звание доктора honoris causa христианской философии в Католическом университете Люблина.

Умер в 1978 году. Записи некролога: «Парандовский посвятил всё своё творчество распространению великих традиций европейского гуманизма».

Творчество 
В 1913 году вышла его первая серьёзная статья о Ж.-Ж. Руссо. В дальнейшем Парандовский увлёкся античностью. Большинство его статей, рассказов, эссе посвящена именно этой теме. Известность у широкого читателя он приобрёл благодаря своей книге «Мифология». В 1933 году вышла книга «Олимпийский диск». За неё Парандовский получил бронзовую медаль на конкурсе искусств на Олимпийских летних играх в Берлине, в 1936 году. Среди довоенной прозы писателя выделяется автобиографический роман «Небо в огне» (1936). После войны он издал ещё ряд произведений, в том числе книгу о Петрарке (1956) и книгу рассказов о детстве «Солнечные часы» (1953). Также Парандовский перевёл книги Юлия Цезаря «О гражданской войне» (1951), Лонга «Дафнис и Хлоя» (1948), «Одиссею» Гомера (1953). Однако основным его трудом считается книга «Алхимия слова» (1951).

Издания на русском языке 
 Избранное. — : Художественная литература, 1981.
 Небо в огне. — : Художественная литература, 1969.
 Мифология. Верования и легенды греков и римлян. — : Детская литература, 1971. — 272 с. — 75 000 экз.
 Алхимия слова. — : Прогресс, 1972.
 Олимпийский диск. — : Прогресс, 1979.
 Олимпийский диск. — : Физкультура и спорт, 1980.
 Алхимия слова. Олимпийский диск. — : Прогресс, 1982.
 Алхимия слова. Петрарка. Король жизни. — : Правда, 1990.
 Эрос на Олимпе. — : Профиздат, 1991.

Примечания

Ссылки 
 www.belousenko.com/wr_Parandowski.htm

Польские писатели
Писатели Польши XX века
Переводчики Польши
Члены ПЕН-клуба
Выпускники Львовского университета
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Авторы исторических романов
Переводчики Гомера